Бенджамин Джон Хеймер (; родился 20 ноября 1987 года, Сомерсет, Англия) — английский футболист, вратарь клуба «Уотфорд».

Карьера игрока 
Хеймер — воспитанник академии «Рединга», в системе которого находился в 2004—2011 годах, но так и не сыграл ни одного матча в чемпионате за клуб. Во время выступления за «Рединг» отправлялся в аренды в такие клубы, как «Кроли Таун», «Брентфорд», в составе которого стал победителем второй лиги Англии, и «Эксетер Сити».

Летом 2011 года перешёл в «Чарльтон Атлетик», за который выступал в 2011—2014 годах. Всего за «Чарльтон Атлетик» Хеймер отыграл 114 матчей в различных лигах Англии, помог клубу выиграть первую лигу Англии и выйти в Чемпионшип.

Летом 2014 года перешёл в «Лестер Сити». 13 сентября того же года в матче против «Сток Сити» дебютировал в чемпионате Англии. Всего в сезоне 2014/15 провёл 8 матчей в Английской Премьер-лиге. В июле 2015 года был отправлен в аренду в «Ноттингем Форест», но из-за финансовых проблем клуба был отозван и отправлен в аренду в «Бристоль Сити».

Достижения 
«Брентфорд»
 Победитель второй лиги Англии: 2008/09

«Чарльтон Атлетик»
 Победитель первой лиги Англии: 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Дерби Каунти» 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Кроли Таун»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Эксетер Сити»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Дерби Каунти»